Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Kevin Curren 5-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Gene Mayer (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Steve Denton (primo turno)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Mark Edmondson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1983